Schnellstraße bezeichnet:
 allgemein eine  Autostraße
 in Deutschland umgangssprachlich für eine autobahnähnliche Straße
 in Deutschland auch umgangssprachlich für eine  Kraftfahrstraße
 in Österreich eine Bundesstraße S (Österreich) 
 in der Schweiz umgangssprachlich für Autostrasse
 in Kroatien einen Straßentyp Brza cesta, siehe Schnellstraße (Kroatien)
 in Luxemburg eine Voie expresse, siehe Straßensystem in Luxemburg #Voies expresses (Schnellstraßen)
 in Italien eine mautfreie, autobahnähnliche Superstrada
 in Polen einen Straßentyp, siehe Schnellstraße (Polen)
 in der Slowakei den Straßentyp Rýchlostné cesty, siehe Liste der Autobahnen und Schnellstraßen in der Slowakei
 in Slowenien den Straßentyp Hitre Ceste, siehe Liste der Autobahnen und Schnellstraßen in Slowenien
 in Tschechien den Straßentyp Rychlostní silnice, siehe Liste der Autobahnen und Schnellstraßen in Tschechien

Siehe auch: